Industrial o similar puede hacer referencia a:

+ Industria, relativo a la fabricación o similar.
 Gótico industrial, uno de los varios estilos góticos.
 Industrial piercing, una perforación de cartílago de la oreja.
 Industrial Records, sello discográfico.
 Industrialización, un tipo de sociedad.
 Música industrial, un género musical.
 Planta industrial, término polisémico.
 Revolución industrial, proceso de urbanización que comenzó en Gran Bretaña hacia fines del siglo XVIII.
 Sociedad industrial, sociedad resultante del proceso de nada